Kerkelanden (Almelo)
Kerkelanden (Hilversum)